Osoby o nazwisku Ikonowicz:
 Magda Gessler, z domu Ikonowicz (ur. 1953) – polska restauratorka, osobowość telewizyjna
 Mirosław Ikonowicz (ur. 1931) – polski reporter, korespondent PAP 
 Piotr Ikonowicz (ur. 1956) – polski polityk, dziennikarz i prawnik, działacz społeczny
 Zuzanna Dąbrowska, dawniej Dąbrowska-Ikonowicz (ur. 1966) – polska dziennikarka prasowa, radiowa i telewizyjna